Agana kan syfta på:

Geografi

Guam 

 Hagåtña, stad,

Marocko 

 Argana (kommunhuvudort), Souss-Massa-Draâ, Taroudannt,